O4 ou O04 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HNLMS O 4, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise.

Sciences 
Chimie
 Tétraoxygène, une molécule contenant quatre atomes d’oxygène.

Médecine
 Avortement médical (O04), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute turque O4 reliant Istanbul à Ankara.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres